Ян Гуннар Рёйсе (; род. 24 сентября 1975 года, Эйдсволл, Норвегия) — норвежский актёр театра и кино.

Биография 
Учился в Национальной театральной академии Норвегии. Дебютировал на сцене Норвежского национального театра в 2000 году в постановке спектакля «1001 ночь». Продолжает выступать там до настоящего времени, сыграв более чем в 30 пьесах. В числе его основных ролей можно назвать Бенджамина («Пасха» Юхана Августа Стриндберга), Керубино («Женитьба Фигаро» Бомарше), Рагнара Брувика («Строитель Сольнес» Ибсена), Ялмара Экдаля («Дикая утка» Ибсена), Джима О’Коннора («Стеклянный зверинец» Теннесси Уильямса). 

Рёйсе часто играет в спектаклях для детей – он исполнял, в частности, роли Карла (Сухарика) в «Братьях Львиное сердце» и господина Нильсона в «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен, Джонатана в «Людях и разбойниках из Кардамона» и Лазающего Мышонка в «Приключениях в лесу Ёлки-на-Горке» Турбьёрна Эгнера.

Рёйсе также часто приглашают для озвучивания иностранных (как правило, американских) мультфильмов на норвежский язык. Норвежский журнал о кино «Znett» писал, что «для тех, у кого есть дети, каждое воскресное утро начинается с голоса Яна Гуннара Рёйсе».

К числу наиболее известных фильмов с участием Рёйсе можно отнести «Гавайи, Осло» (2004), «Товарищ Педерсен» (2006), «Довольно добрый человек» (2010), «Обычный рабочий день» (2010, по сценарию Эрленда Лу). Актёр был также приглашён для съёмок в голливудском фильме ужасов «Нечто» (2011).

Рёйсе является вокалистом поп-рок-группы :no:Nicolai, а также играет в ней на клавишных и укулеле.

Фильмография 
  — Семь смертных грехов / De syv dødssyndene
  — Капитан Саблезуб и заколдованный остров / Kaptein Sabeltann og den forheksede øya — Люцифер
  — Большинство людей живут в Китае / Folk flest bor i Kina — один из фермеров
  — Анолит / Anolit — Рогер (короткометражка)
  — Капитан Саблезуб и поиски волшебного кристалла / Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant — один из солдат
  — Кухонные байки / Salmer fra kjøkkenet — ассистент
  — Маленькая мисс Норвегия / Lille frøken Norge
  — Гавайи, Осло / Hawaii, Oslo — Леон
  — 37 с половиной / 37 og et halvt — Аксель
  — Товарищ Педерсен / Gymnaslærer Pedersen — Вернер Лудаль
  — Свен и крыса / Svein og Rotta
  — Холодный обед / Lønsj — Эрленд
  — Последний косяк / Den siste revejakta — Эспен
  — Приключения коряжки / Knerten — отец
  — Рождественская ночь в Блофьелле / Julenatt i Blåfjell — Хальвор
  — Обычный рабочий день / En helt vanlig dag på jobben — Ховард Мельнес
  — Довольно добрый человек / En ganske snill mann — Гейр
  — Коряжка женится / Knerten gifter seg — отец
  — Нечто / The Thing
  — Коряжка в беде / Knerten i knipe — отец
  — Лиллехаммер / Lilyhammer
  — Какой ты меня видишь / Som du ser meg
  — Дурацкое дело нехитрое / Kraftidioten
  — A Swan Lake
  — Polaroid
  — Meglerne
  — Богатство / Mammon
  — Девушка-лев / Løvekvinnen

Примечания

Ссылки 
 
 Ян Гуннар Рёйсе на сайте КиноПоиск

Актёры Норвегии
Лауреаты премии «Аманда» за лучшую мужскую роль
Киноактёры Норвегии